Чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2019/20 — пятый сезон турнира среди профессиональных футбольных команд, проводящийся Крымским футбольным союзом под эгидой УЕФА.

Участники 
По итогам предыдущего сезона в составе участников произошли следующие изменения:
 Команда Фаворит ВД-Кафа  (Феодосия), заняв 1-е место по итогам открытого чемпионата Республики Крым среди любительских команд 2018/19, вышла в чемпионат Крыма.
 Команда Инкомспорт (Ялта), обыграв команду Черноморец (Севастополь) в стыковых матчах, сохранила прописку в чемпионате Крыма.

Турнирная таблица 

|-

Примечание:

Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. В случае равенства очков места в турнирной таблице определяются:

 по наибольшему числу побед во всех матчах;
 по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

При равенстве всех этих показателей места команд определяются по лучшей средней оценке соревнований «Fair Play» по итогам чемпионата.

При равенстве наибольшего количества набранных очков у двух команд победитель чемпионата определяется в дополнительном матче между этими двумя командами.

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Тур за туром

Тренеры

Тренерские изменения

Результаты матчей

Статистика игроков

Лучшие бомбардиры

Автоголы

Стыковые матчи 
25 августа состоялась жеребьевка стыковых матчей

Фаворит-ВД Кафа (Феодосия), выиграв оба переходных матча, сумел сохранить прописку в Премьер-лиге КФС на следующий сезон-2020/21.

Суперкубок КФС 
1 августа 2019 года в Республиканском пресс-центре состоялась жеребьевка матча за Суперкубок КФС-2019.

В этой встрече за почетный титул поспорят действующий чемпион и обладатель Кубка КФС Севастополь и вице-чемпион ПЛ КФС — ТСК-Таврия (Симферополь). По результатам жребия номинальным хозяином поля стала команда из Симферополя

Матч за Суперкубок КФС-2019 состоялся 10 августа 2019 года.

Согласно регламенту матча, сразу после окончания основного времени игры была назначена серия послематчевых пенальти.

В футбольной лотерее удачливее оказались «таврийцы», промахнувшись лишь раз (Анатолий Пуляев пробил мимо), тогда как у севастопольцев не смогли реализовать пенальти Роман Климентовский и Петр Опарин, также не сумевшие попасть в створ ворот. Таким образом, со счетом 7:6 в серии пенальти победила «ТСК-Таврия», ставшая двукратным обладателем Суперкубка КФС!

Кубок КФС 2019/20 
Участие в турнире примут 8 команд из чемпионата Премьер-лиги КФС («Евпатория», «Севастополь», «ТСК-Таврия», «Крымтеплица», «Кызылташ», «Фаворит-ВД Кафа», «Инкомспорт» и «Океан»), а также 5 команд из Открытого чемпионата Республики Крым. Это — «Черноморец» (Севастополь), «Рубин-Ялта» (Ялта), «Триад-Monte» (Симферополь), «Гвардеец» (с. Скворцово, Симферопольский район) и «Уютное» (п. Уютное, Сакский район).

Так как участие в розыгрыше Кубка КФС-2019/20 принимают всего 5 команд из Открытого чемпионата РК, то 3 команды из чемпионата ПЛ КФС автоматически попадают в четвертьфинал.

1/8 финала 
Согласно регламенту турнира, на стадии 1/8 финала команды проведут один матч на поле клубов из Открытого чемпионата РК. Игры 1/8 финала состоялись 25 сентября 2019 года.

|}

1/4 финала 
«Фаворит-ВД Кафа» (Феодосия), «Кызылташ» (Бахчисарай) и «Севастополь» свое участие в Кубке КФС-2019/20 начнут со стадии 1/4 финала.

В стадии 1/4 финала принимают участие восемь команд: семь клубов из чемпионата Премьер-лиги КФС, а также команда из Открытого чемпионата Республики Крым.

Согласно регламенту турнира, четвертьфинальные противостояния будут состоять из двух матчей (дома и на выезде). Команды, указанные в парах первыми, являются хозяевами первых поединков. Игры 1/4 финала пройдут 9 октября и 13 ноября 2019 года.

|}
Ответный матч 1/4 финала розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза сезона-2019/20 между командами «Гвардеец» (Скворцово) — «Крымтеплица» (Молодежное) отменен.

1/2 финала 
15 ноября, в штаб-квартире Крымского футбольного союза состоится жеребьевка полуфинальных матчей розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза-2019/20.

В стадии 1/2 финала примут участие четыре команды: «Евпатория», «Инкомспорт», «Крымтеплица» и «Севастополь».

Жребий будет «слепым» — каждая команда может сыграть с каждой.

Согласно регламенту турнира, полуфинальные противостояния будут состоять из двух матчей (дома и на выезде).

|}
Примечание:
 Команда Крымтеплица вышла в финал за счет забитых голов в гостях.

Финал 
Финал Кубка КФС — 5 сентября 2020 года

|}

5 сентября в Симферополе состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза сезона-2019/20. В решающем матче турнира сошлись две лучшие команды полуострова – ФК "Евпатория" и ФК "Крымтеплица" из Молодежного.

Крымтеплица становится двукратным обладателем Кубка Крымского футбольного союза.

Лучшие бомбардиры кубка

Открытый Чемпионат Крыма 
Открытый чемпионат Крыма — любительское соревнование, вторая лига Крыма

Перед началом сезона:

 Команда Ялта сменила название на Мрия (Ялта)
 Команда СШОР № 3 ФК Севастополь сменила название на ГБУ СШ № 3 (Севастополь)

В течение сезона:
 Команда Триад-Monte (Симферополь) сменила название на Ронда-Новацентр.
 Решением оргкомитета командам, сыгравшим 50% матчей, но не принявшим участие во втором круге ОЧРК, засчитано техническое поражение 0:3.

Результаты матчей

Кубок ОЧРК

1/4 финала 
В розыгрыше Кубка принимают участие команды: «БК Терминал» (Ленинский район), Сборная Советского района, ФК «Рубин», ФК «Орбита», ФК «Саки», ФК «КСХИ», ФК «Артек», Сборная Крыма.

Первые матчи состоятся 23 ноября 2019 г. на поле соперника, указанного первым.

|}Примечание:

 Команда Саки снялась с турнира.

1/2 финала 

|}
Примечание:

 Команда Рубин (Ялта) сменила название на Ялта (Ялта).

Финал 
3 октября 2020 года на стадионе «Гвардеец» в пгт. Гвардейское состоялся финал Открытого Кубка Республики Крым по футболу среди мужских любительских команд сезона 2019/2020 гг., в котором встретились команды ПФК «Ялта» г.Ялта  и БК «Терминал» п.Ленино.

Обыграв соперника со счетом 1:0, обладателем Кубка стала команда ПФК «Ялта».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Крымского футбольного союза
 Чемпионат Крыма на сайте Чемпионат.com
 Чемпионат Республики Крым на сайте footballfacts.ru
 Чемпионат Республики Крым на сайте goalstream.org
 Чемпионат Крыма на сайте Архив голов
 Республиканская Федерация Футбола Крыма

Крым
2019